Armando Perotti (1865-1924), poète italien.
 Diego Perotti (né en 1988), footballeur international argentin.
 Giovanni Agostino Perotti (1769-1855), compositeur italien.
 Niccolò Perotti (1430-1480), prélat et philologue italien.